USS Bush je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Bush (DD-166) 
 USS Bush (DD-529)

Bush